Motipur (Bardiya)
 Motipur (Kapilvastu)
 Motipur (Morang)
 Motipur (Rupandehi)
 Motipur (Sarlahi)

Zobacz też